Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 1982 odbyły się między 29 marca a 4 kwietnia 1982 w niemieckim Garmisch-Partenkirchen, w Olympic Eisstadion. Mistrzostwa świata rozegrano tutaj również 10 lat wcześniej i 10 lat później.

Tytuł mistrzów świata z 1981 broniła drużyna ze Szwajcarii. Mistrzami zostali ponownie po roku przerwy Kanadyjczycy, którzy w finale pokonali obrońców tytułu 9:7. Brązowy medal po przegranej w półfinale 4:7 zdobyli gospodarze.



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Półfinał

Tie-breaker

Round Robin

Klasyfikacja
Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 

1982
1982 w curlingu
1982 w Niemczech
Curling w Niemczech
Sport w Garmisch-Partenkirchen